Tembleque est un mot espagnol qui fait référence au tremblement (du verbe temblar, « trembler »). Hormis les divers sens relevant de ce verbe, Tembleque est un toponyme hispanique, tandis que tembleque désigne notamment un bijou de tête qui tremble, une pâtisserie portoricaine et une danse cubaine où tout le corps tremble.

Sens de tembleque en langue espagnole 

Mot espagnol masculin :
 adjectif :
 tembleque : qui tremble (synonyme de tembloroso et temblón);
 substantif :
 tembleque : tremblement du corps, involontaire ou feint (il existe également le verbe temblequear, synonyme familier de temblar, « trembler ») ;
 tembleque : type de bijou qui vibre où tremble avec facilité grâce au fait qu'il est monté sur une hélice ou un dispositif similaire. En Amérique du Sud et en particulier à Panama, un  est un bijou fait de perles blanches ou d'écailles de poisson représentant des motifs floraux très ornementés plantés dans les cheveux, organisés par paires de 10 à 14 selon la taille de la personne, et montées sur des petits ressorts de façon à trembler avec les mouvements de l'individu, formant des coiffes volumineuses et complètes.

Toponymie 

 Tembleque, une commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 L', une île d'Équateur, à  au sud de Guayaquil à la frontière avec le Pérou, sur l'océan pacifique.

Personnalité 
  (?-1589 ou 1590), un frère franciscain espagnol qui construisit au  un aqueduc dans l'actuel État de Mexico, sous le nom d'Aqueduc de Padre Tembleque (voir le chapitre Architecture) ;

Architecture 

 L'aqueduc de Padre Tembleque, un aqueduc du Mexique construit au  de 1553 à 1570 par le frère franciscain Francisco de Tembleque, natif de Tembleque en Espagne. L'aqueduc relie Zempoala dans l'État d'Hidalgo à Otumba dans l'État de Mexico. Toujours en service, il a une longueur de  et alimente plusieurs villages en eau et figure au Patrimoine de l'Humanité.

Odonymie 
 Calle Tembleque, une rue de la commune espagnole de Turleque ;
 Calle Tembleque, une rue de la commune espagnole de La Guardia ;
 Calle Tembleque, une rue de la commune espagnole de Madridejos ;
 Calle de Tembleque, une rue de la ville espagnole de Madrid dans le quartier de Aluche ;
 Calle de Tembleque, une rue de la commune espagnole de Consuegra ;
 Calle de Tembleque, une rue de la commune espagnole de Villanueva de Bogas ;
 Calle Viejo de Tembleque, une rue de la commune espagnole de Madridejos ;
 Camino de Tembleque, un chemin de la commune espagnole de Dosbarrios ;
 Camino Viejo de Tembleque a La Guardia, un chemin de la commune espagnole de Tembleque.

Transports 
 La , une gare de la ligne de chemin de fer espagnole Madrid-Valencia située à proximité de la ville espagnole de Tembleque ;
 La ville espagnole de Madrid comporte 3 stations d'autobus faisant référence à la Calle Tembleque (rue Tembleque), toutes trois rapprochées, dans le quartier de Aluche :
 Station d'autobus Tembleque-Quero au carrefour avec la rue Quero
 Station d'autobus Illescas-Tembleque au carrefour avec la rue Illescas
 Station d'autobus Maqueda-Tembleque au carrefour avec la rue de Maqueda

Danse 
 Le tembleque, une danse populaire cubaine sensuelle où le corps entier tremble en rythme.

Télévision 
 Tembleque, un documentaire de 30 minutes de l'artiste, peintre, photographe, cinéaste et romancier français Pierre Maraval, sorti en 1996. Le documentaire concerne le tembleque, danse populaire cubaine sensuelle.

Cinéma 
 Tembleque Producciones Sc, une société de production coopérative basée à Las Palmas de Gran Canaria.

Gastronomie 

 Le tembleque, une pâtisserie de Porto Rico à base de coco, vanille et cannelle.

Références